Ensenada kan syfta på:

Chile 

 La Ensenada (ort i Chile), Región de Los Lagos, Provincia de Llanquihue,

Mexiko 

 Ensenada (kommun), Baja California, 
 Ensenada, Baja California, ort, 
 Ensenada, Sinaloa, ort, Elota, 
 Ensenada, San Luis Potosí, ort, Axtla de Terrazas,